Die Saison 1963/64 war die erste reguläre Saison der Central Professional Hockey League. Die fünf Teams absolvierten in der regulären Saison je 72 Begegnungen. Die Central Professional Hockey League wurde in einer Division ausgespielt. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Omaha Knights, die sich ebenfalls in den Finalspielen um den Adams Cup durchsetzten.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden im Laufe der Saison vorgenommen:
 Die Indianapolis Capitals wurden im Laufe der Spielzeit nach Cincinnati, Ohio, umgesiedelt und in Cincinnati Wings umbenannt, nachdem ihr Stadion bei einer Gasexplosion schwer beschädigt worden war.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Adams Cup-Playoffs

Weblinks 
 Statistiken bei hockeydb.com

1963/64
Eishockeysaison 1963/64